Кламси ():
 Кламси — коммуна во Франции, департамент Ньевр.
 Кламси — коммуна во Франции, департамент Эна.
 Кламси — округ во Франции, один из округов в регионе Бургундия